Symphonie  désigne notamment les œuvres musicales suivantes :

 Symphonie  de Dmitri Chostakovitch ;
 Symphonie  de Joseph Haydn ;
 Symphonie  de Michael Haydn ;
 Symphonie  de Nikolaï Miaskovski ;
 Symphonie  de Wolfgang Amadeus Mozart ;

13